La musique de Final Fantasy XI Online est la musique du jeu vidéo de rôle Final Fantasy XI.

Fiche technique

 Label : DigiCube ( Édition) ; Square Enix (Réédition)
 Catalogue No. : SSCX-10069/70 ; SQEX-10017/18
 Date de sortie :  ; 
 Composition originale : Nobuo Uematsu, Naoshi Mizuta, Kumi Tanioka
 Arrangement : Shiro Hamaguchi, Hidenori Iwasaki, Hirosato Noda

Liste des titres

Musique de Final Fantasy